Gornji Grad est un toponyme qui peut désigner :
Gornji Grad, une commune de Slovénie située dans la région de la Basse-Styrie en Slovénie ;
Gornji Grad, une partie historique de Zagreb en Croatie, aussi connue sous le nom de Gradec ;
Gornji Grad - Medveščak, un quartier administratif de Zagreb en Croatie ;
Gornji Grad, un quartier de Zemun, sur le territoire de la Ville de Belgrade, en Serbie.